Парк Мейджорс-Хилл, , буквально «холм майора» — один из наиболее примечательных парков в центральной части города Оттава. Расположен на холме, нависающим над каналом Ридо в месте его впадения в реку Оттава. По ту сторону канала от парка находится Парламентский холм, к северу от парка располагается Национальная галерея Канады, к востоку — посольство США и рынок Байуорд, а к юго-востоку — отель Шато-Лорье, построенный на земле, которая до 1909 года также относилась к парку.

Территория, окружающая парк, в 1-й половине XIX века была застроена домами тех, кто сооружал канал Ридо. На территории будущего парка находилась резиденция главного инженера строительства, подполковника Джона Бая, и холм первоначально назвали «Холм полковника». В 1832 году, однако, Бая сместили по ложному обвинению и отправили в Лондон, а на его место был назначен майор Дэниел Болтон, и холм соответственно стал «Холмом майора». Резиденция главного инженера сгорела в пожаре 1849 года, однако её руины сохранились до настоящего времени.

Благодаря тому, что на территории парка до пожара находилась резиденция, он остался одним из немногих незастроенных зелёных участков в центре города. В настоящее время он находится в управлении Национальной столичной комиссии. В северо-западном углу парка стоят информационные щиты со сведениями о его истории.

В 1980-х гг. парк был популярным местом встреч гомосексуалов. В 1989 г. банда, охотившаяся на гомосексуалов в парке, убила случайного прохожего, сбросив его с моста Александры. В результате полицейских облав убийца был пойман и осуждён, а гомосексуалы стали встречаться в других местах, в частности, на Бэнк-стрит.

Благодаря расположению в центре города парк — весьма популярное место для городских праздников и фестивалей.

Эволюция парка

Примечания

Ссылки 
 Bytown Museum page with Hill historical information

Сады и парки Оттавы